Local Warriors F.C. é um clube de futebol. Disputa atualmente a primeira divisão nacional. de Estados Federados da Micronésia. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol dos Estados Federados da Micronésia
Clubes de futebol fundados em 2013